Husby pode se referir a:
Husby – Um subúrbio de Estocolmo
Husby – Um município da Alemanha, localizado no distrito de Schleswig-Flensburg, estado de Schleswig-Holstein, amt de Hürup.
Hüsby - Um município da Alemanha, localizado no distrito de Schleswig-Flensburg, estado de Schleswig-Holstein, amt de Arensharde.